Tuomarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuomarinsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Tuomarinsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Tuomarinsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Tuomarinsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Tuomarinsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Tuomarinsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Tuomarinsaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Tuomarinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar